Ле-Камбу́ (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Лудеак. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22027.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к западу от Парижа, в 70 км западнее Ренна, в 55 км к югу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 442 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 283 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 215 были экономически активными, 68 — неактивными (показатель активности — 76,0 %, в 1999 году было 67,3 %). Из 215 активных работали 201 человек (120 мужчин и 81 женщина), безработных было 14 (3 мужчин и 11 женщин). Среди 68 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор